Bjarni Eggerts Guðjónsson – ex calciatore e allenatore di calcio islandese
 Þórður Guðjónsson – ex calciatore islandese
 Jóhannes Karl Guðjónsson – allenatore di calcio ed ex calciatore islandese